Umirim kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Umirim (ort), Ceará, 
 Umirim (kommun), Ceará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar